Mark Kelly (dirigent)
 Mark Kelly (gitarist)
 Mark Kelly (keyboardspeler)
 Mark Kelly (senator), Amerikaans senator en voormalig NASA-astronaut
 Mark Kelly (voetballer)